Василий Ермилов:
 Ермилов, Василий Алексеевич (1914—2000) — советский футболист и тренер.
 Ермилов, Василий Дмитриевич (1894—1968) — советский украинский художник.
 Ермилов, Василий Тимофеевич (1914—?) — Герой Социалистического Труда.